Ксав'єр Малісс і Олів'є Рохус були чемпіонами попереднього року, але в третьому колі їх перемогли Боб і Майк Браяни. У фіналі Йонас Бйоркман і Макс Мирний здолали Браянів. Це був їх перший титул в одній парі. Цією перемогою Бйоркман здобув кар'єрний Великий шолом.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Йонас Бйоркман і Макс Мирний - чемпіони. для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
ATP Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2005 у тенісі